Пелещишин Андрій Миколайович — доктор технічних наук
 Пелещишин Микола Андрійович — доктор історичних наук
 Пелещишин Ростислав Миколайович

Українські прізвища